Osoby o tym nazwisku:
 Aymen Mathlouthi – tunezyjski piłkarz
 Hamza Mathlouthi – tunezyjski piłkarz